Sava Vuković se poate referi la:

 Sebő Vukovics (1811 - 1872), un politician maghiar de origine sârbă
 Sava Vuković (șahist) (1912 - 1961), un maestru de șah iugoslav (sârb)
 Sava Vuković (episcop) (1930 - 2001), un episcop și istoric ortodox sârb